Skogsskvätta (Stiphrornis erythrothorax) är en fågel i familjen flugsnappare inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Systematiken kring arten är omdiskuterad. Den placeras vanligen som ensam art i släktet Stiphrornis och delas traditionellt in i fem underarter med följande utbredning:
 Stiphrornis erythrothorax erythrothorax – Sierra Leone till södra Nigeria
 Stiphrornis erythrothorax gabonensis – kustnära Kamerun och Gabon samt på Bioko (Guineabukten)
 Stiphrornis erythrothorax sanghensis – Centralafrikanska republiken (Dzanga-Sanghaskogen)
 Stiphrornis erythrothorax pyrrholaemus – kustnära Gabon, söder om Ogoouéfloden
 Stiphrornis erythrothorax xanthogaster – sydöstra Kamerun söderut till östra Gabon och österut till norra Demokratiska republiken Kongo, sydvästligaste Sydsudan och västra Uganda 

Sedan 2016 delar dock Birdlife International upp skogsskvättan i tre arter: 
 "orangebröstad skogsskvätta" (S. erythrothorax inkl. gabonensis och nyligen beskrivna inexpectatus och dahomeyensis)
 "gulbröstad skogsskvätta" (S. xanthogaster inkl. sanghensis och nyligen beskrivna rudderi)
 "olivryggig skogsskvätta" (S. pyrrholaemus)

Status 
Naturvårdsunionen IUCN följer Birdlife Internationals taxonomi (se ovan) och delar upp skogsskvättan i tre arter som hotkategoriseras var för sig: erythrothorax i begränsad mening och xanthogaster båda som livskraftiga medan populationen för pyrrholaemus anses vara nära hotad.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Flugsnappare
Fåglar i etiopiska regionen